Sörmlandsbanken kan avse:

Södermanlands Enskilda Bank – en 1867 grundad affärsbank
Sörmlands Sparbank – en sparbank med verksamhet i Södermanlands län grundad 1991